Warley bezeichnet:

 Warley (West Midlands), einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Warley (Essex), eine Ortschaft in England
 Warley (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Warley Town, eine Ortschaft in West Yorkshire, England
 County Borough of Warley, einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Great Warley, eine Ortschaft in Essex, England
 Little Warley, eine Ortschaft in Essex, England